Fejes István (1838–1913) egyházi író, költő, műfordító, a Tiszán inneni református egyházkerület püspöke
 Fejes István (1891–?) pilóta
 Fejes István (1939-2011) fizikus, csillagász
 Fejes István (1935-) újságíró, lapszerkesztő
 Fejes István (1940–1982) festőművész, grafikus
 Fejes István (1950) evezős